

Patronyme 

  (1908–1937), coureur automobile allemand ;
 Mechtilde Christiane Marie Gräfin von und zu Arco-Zinneberg (1879–1958), écrivaine de langue allemande et épouse de Karl Max von Lichnowsky ;
 Olympia von Arco-Zinneberg (Olympia Gräfin von und zu Arco-Zinneberg) (née en 1988), épouse du prince Jean-Christophe Napoléon.

Autres 
 Palais Arco-Zinneberg, palais situé à Munich.